Andrea Iannone (Vasto, 1989. augusztus 9. –) olasz motorversenyző, aki jelenleg az Aprilia gyári csapatának tagja a MotoGP királykategóriájában.

Leginkább a „Crazy Joe” illetve a „Maniac Joe” becenevekkel illetik, ahol a crazy (őrült) és a maniac (mániákus) vakmerő vezetési stílusára utalnak.

Karrierje 

Mielőtt 2005-ben a MotoGP-be került volna, részt vett a spanyol és az olasz gyorsaságimotoros-bajnokságokban is. Rögtön az Aprilia csapatához került, majd 2008-ban megnyerte élete első futamát. Ebben az évben egyébként összesítésben a 10. helyen végzett. 2009-ben újabb három győzelmet zsebelhetett be, év végén végül hetedik lett.

2010-ben már a negyedliteres géposztály helyébe lépő Moto2-ben versenyzett. Itt töltötte első igazán sikeres éveit, ugyanis bár a nyolcadliteres évekhez hasonlóan csak három, illetve 2012-ben csak két futamgyőzelmet szerzett, év végén mindannyiszor felállhatott a képzeletbeli dobogó harmadik fokára, a korábbiaknál sokkal kiegyensúlyozottabb teljesítménye miatt.

2013-ban felkerült a királykategóriába, a Ducati szatelit csapatához, a Pramac Racinghez. Első évében leggyakrabban a tizedik hely környékén motorozott, 2014-ben azonban többször beverekedte magát a legjobb öt közé is. 2015-től a gyári csapat pilótája.

Statisztika

Teljes MotoGP-eredménylistája

* Szezon folyamatban.

Jegyzetek

További információk
Hivatalos weboldala
Profil a Yahoo! Sport oldalon

Olasz motorversenyzők
1989-ben született személyek
A MotoGP versenyzői
Élő személyek